Уильям Истлейк (Уильям Дерри Истлейк, , 1917—1997) — американский писатель, автор 9 романов и большого количества рассказов. Пик творческой активности и популярности пришёлся на 1950—1960 годы. В 1969 по его роману «Охрана замка» Сидни Поллак снял одноимённый фильм.

Биография 
Уильям Истлейк родился 14 июля 1917 года в Нью-Йорке, детство прошло в . После школы работал в разных местах и в разных штатах, в начале 1940-х устроился продавцом в знаменитый в то время книжный магазин  в Лос-Анджелесе. Этот книжный магазин, особенно его «Задняя комната», были известны как место встреч ведущих американских писателей: Драйзера, Сарояна, Стейнбека. Знакомство и общение с ними подтолкнуло Истлейка к мысли стать писателем.

После нападения японцев на Перл-Харбор Уильям Истлейк записался добровольцем в армию. После начальной военной подготовки он был отправлен в 1942 году в  к югу от Сан-Франциско с обязанностью «наблюдения» за добровольцами из числа американцев японского происхождения. Он крайне тяготился этой обязанностью и был возмущён обращением правительства с семьями добровольцев. Как позже он написал в мемуарах: «Я ещё не встречал более проамерикански патриотически настроенных солдат, чем эти японоамериканцы. Их отправляли в бой и они сражались со всей отвагой и погибали за страну, а их родные и близкие в это время сидели в концентрационных лагерях, эвфемистично называемых „центры перемещения“». Этот опыт и возмущение Истлейк выразил в первом своём цельном произведении, рассказе «Страна Ишимото» (). Рассказ не был принят к печати в США как «слишком упрощающий сложную ситуацию». Лишь в 1947 году его удалось издать в швейцарском журнале Essai, это стало первым напечатанным произведением Истлейка.

В конце концов Истлейк добился перевода в действующую армию, был переправлен в Великобританию и 6 июня 1944 года участвовал в высадке союзных войск в секторе Омаха-Бич. Далее последовали сражения во Франции и Бельгии. В ходе Арденнской операции Истлейк, исполнявший обязанности командира взвода, получил тяжёлое ранение в правое плечо. Он был награждён Бронзовой звездой, однако до конца жизни не любил говорить ни о ранении, ни о награде. Гражданская жена Истлейка Мэрилин Хилл объясняла это тем, что он точно знал: он был ранен не немцами, а шрапнелью от «дружественного огня».

Произведения 
Уильям Истлейк написал 9 романов и большое число рассказов. В русском переводе издавалось лишь несколько рассказов: «После Кастера такого не бывало» — о войне во Вьетнаме, «Ещё увидимся, Крокодил» (дословный перевод рифмованного американского выражения  в значении пока-пока, до скорого) — о жизни индейцев, «Родео» — о жизни ковбоев.

Романы:
 Предстань во всей красе (Go in Beauty, 1956)
 Семейство Бронков (Bronc People, 1958)
 Портрет художника с двадцатью шестью лошадьми (Portrait of an Artist with Twenty-Six Horses, 1963)
 Охрана замка (Башня замка) (Castle Keep, 1965)
 Бамбуковое ложе (The Bamboo Bed, 1969)
 Детский сад стихов для революции (A Child's Garden of Verses for the Revolution, 1970)
 Танцующие в Доме Скальпов (Dancers in the Scalp House, 1975)
 Долгое обнажённое погружение в Бостон (The Long, Naked Descent into Boston, 1977) 
 Джек Армстронг в Танжере (Jack Armstrong in Tangier, 1984)

Оценки творчества

Примечания 

Писатели США XX века